Złota reguła – zasada podana przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza 7:12
 Złota reguła akumulacji kapitału – pojęcie w polityce gospodarczej
 Złota reguła bilansowa – pojęcie w rachunkowości
 Złota reguła bankowa – pojęcie w zarządzaniu finansami
 Złota reguła u Arystotelesa – teoria „złotego środka” w filozofii Arystotelesa
 Złota reguła etyczna – termin w etyce
 złota reguła Fermiego – pojęcie w mechanice kwantowej